Шаффнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шаффнер, Джон Генри (1866—1939) — американский ботаник, физиолог растений.
 Шаффнер, Мартин (ок. 1478—1548) — древненемецкий живописец.